NMBS Type 1 kan verwijzen naar 1 van de volgende locomotieven:

 NMBS Type 1 (1864)
 NMBS Type 1 (1935)